Бундеслига 2010—2011 — 48-й чемпионат Германии по футболу. Чемпионат начался 20 августа традиционно матчем с участием чемпиона — «Бавария» — «Вольфсбург» (2:1). Последние матчи состоялись 14 мая 2011 года. В чемпионате был предусмотрен традиционный перерыв между первым и вторым кругом, прошедший с 19 декабря 2010 года по 15 января 2011 года.

30 апреля, одержав победу в домашнем матче над «Нюрнбергом» со счётом 2:0, за 2 тура до финиша «Боруссия» (Дортмунд) в 7-й раз стала чемпионом Германии.

Возвращение и вылет из Бундеслиги 
В Бундеслиге 2009—2010 два последних места заняли футбольные клубы «Герта» и «Бохум», вылетев в Бундеслигу 2. «Бохум», после четырёх лет пребывания в Бундеслиге, в шестой раз вылетел в Бундеслигу 2, установив тем самым своеобразный рекорд среди других немецких клубов. «Герта» также возвращается во вторую лигу после 13 лет пребывания.

После четырёх и восьми лет отсутствия в Бундеслигу возвращается «Кайзерслаутерн» и «Санкт-Паули» соответственно.

В матчах плей-офф за место в Бундеслиге во второй раз подряд участвовал «Нюрнберг», выигравший по сумме двух матчей у «Аугсбурга» с общим счётом 3:0, и сохранил место в высшем дивизионе.

В Бундеслиге не участвуют клубы из бывшей ГДР, что происходит третий раз с 1991 года (после чемпионатов 2005-2006 годов и 2009-2010 годов).

Клубы-участники 

Во время проведения чемпионата две арены «Миллернтор» и «Мерседес-Бенц-Арена» находились на реконструкции, поэтому их вместимость могла изменяться по мере готовности реконструированных трибун.

Турнирная таблица 

1«Шальке 04» квалифицировался в раунд плей-офф Лиги Европы 2011/12 как победитель Кубка Германии.

Результаты матчей

Стыковые матчи 
За право играть в сезоне 2011/2012 в Бундеслиге проводятся стыковые матчи между клубом занявшим 16 место в сезоне 2010/2011 и клубом занявшим 3-е место во Второй Бундеслиге.

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги
 Страница Бундеслиги

2010
Германия
Европейский футбол в сезоне 2010/2011
Спорт в Германии в 2010 году
Спорт в Германии в 2011 году